Смирново — село в Заринском районе Алтайского края России. Входит в состав сельского поселения «Новокопыловский сельсовет». Население — 306 человек (2009).

История 
В 2009 году территория Смирновского сельсовета была включена в состав Новокопыловского сельсовета.

География 
Село находится на северо-востоке Алтайского края, в юго-западной части Заринского района, на берегах реки Гоношиха (приток реки Чумыш). Абсолютная высота — 205 метров над уровнем моря.
Расстояние до районного центра (города Заринск) — 15 км.

Население

Инфраструктура 
В Смирново имеется начальная общеобразовательная школа (МКОУ «Смирновская начальная общеобразовательная школа»), фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, клуб.
Уличная сеть села включает в себя 4 улицы.

Примечания 

Населённые пункты Заринского района